Naghmet Hob é o quarto álbum de estúdio da cantora libanesa Najwa Karam. Entristecida com o não sucesso do seu último trabalho, Najwa procurou uma nova gravadora para produzir o seu novo trabalho. Conhecendo essa situação e reconhecendo o sucesso de Najwa, o príncipe saudito Walid Bin Talel, dono da maior gravadora do Oriente Médio, a Rotana Records convidou pessoalmente a cantora para que fizesse parte do casting de sua empresa. Najwa aceitou e uma grande soma foi gasta para que a estréia da cantora na gravadora fosse um grande sucesso. Objetivo conseguido. "Naghmet Hob" foi trabalho que consagrou Najwa no cenário musical árabe. Após o lançamento deste álbum, Najwa recebeu inúmeros prêmios sendo o mas importante deles o prêmio da Lebanese Broadcasting Association para o Melhor Artista de 1994. O cd obteve sucesso de nível internacional e fez com que a cantora se apresentasse em outros países fora do Líbano para divulgação do seu novo trabalho.

Faixas do CD
 "Law Habaytak (Se Eu Te Amasse)"
 "Elala (Elala)"
 "Law Ma Kenna (Se Nós Não Estivessemos Lá)"
 "Al Ors (O Casamento)"
 "Helm Ennar (Sonhos de Coragem)"
 "Wrood Eddar (Rosas do Jardim)"
 "Naghmet Hob (O Rítmo do Amor)"

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 1994